Il liceo scientifico statale "Paolo Frisi" è un liceo scientifico statale della città di Monza, intitolato a Paolo Frisi, filosofo e teologo barnabita, intellettuale e scienziato monzese. Tale istituto è ritenuto il migliore in campo scientifico nella provincia di Monza e Brianza.

Storia 
Il Liceo scientifico di Monza diviene un'istituzione autonoma nel 1952, per quanto già dal 1945 nella città fosse attiva una sezione distaccata del II Liceo Scientifico Governativo di Milano presso l'Istituto Tecnico Commerciale Mosé Bianchi.

Il Liceo nel 1955 viene intitolato alla figura di Paolo Frisi, illustre fisico e matematico (1728-1784) che a Monza aveva studiato nel collegio monzese dei Chierici regolari di San Paolo. 

Negli anni '50 e '60 il Liceo era strutturato in tre sezioni per un totale di quindici classi; a decorrere dalla seconda metà degli anni '60 (in concomitanza anche con l'istituzione della scuola media unica) il numero degli studenti e delle sezioni è andata progressivamente ad aumentare. 
L'apice degli iscritti è stato raggiunto negli anni '70, quando è stato necessario aprire, in varie città limitrofe, altre sezioni distaccate che più tardi sono diventate Licei autonomi (il Liceo Majorana di Desio, il Liceo Banfi di Vimercate e il Liceo Enriques di Lissone).

Alla sede ubicata in via Sempione 21 si affianca la succursale (Mantegazza) di via Sempione 18.

Oggi il Liceo Frisi è una realtà conosciuta in tutta la provincia di Monza e Brianza, per la sua storia, la tradizione educativa e per il contributo alla formazione culturale di migliaia di giovani delle passate e nuove generazioni
.

Il logo del Liceo Frisi mostra la corona ferrea incrociata all'orbita di un elettrone, nei colori rosso e bianco della città di Monza.

Corso di debate 
Negli ultimi anni il liceo Frisi ha messo a disposizione dei suoi studenti un corso di debate, prendendo ispirazione dagli istituti esteri che già da tempo lo attuano e dal Parlamento inglese. Questa attività si propone di trasmettere il gusto del dibattito quale strumento di pensiero creativo e di comunicazione efficace ed adeguata.

Nel 2021 la squadra scolastica è arrivata a prendere parte alla finale della gara nazionale di debate, nonostante fosse alla sua prima partecipazione. L’anno successivo il Liceo ha nuovamente preso parte alla finale della gara nazionale di debate. Una studentessa della squadra è stata, inoltre, premiata come miglior debater dell'edizione 2022.

Insegnanti e studenti illustri 
Molti dei suoi studenti ed insegnanti hanno poi sviluppato una brillante carriera. Basti pensare agli ex allievi Carlo Rovelli, divenuto preside del liceo scientifico Majorana di Desio, Marco Lamperti, da quasi un decennio impegnato  in politica, ora consigliere comunale a Monza, Francesco Cardin, proprietario del teatro Manzoni, Dario Crippa, medico chirurgo di fama nazionale, attualmente Primario di Dermatologia e Venereologia all’Ospedale monzese San Gerardo. Per non parlare, infine, del professor Pier Franco Bertazzini, studente del liceo classico Zucchi, ma, successivamente, docente e vicepreside del liceo scientifico Frisi, prima di essere nominato sindaco di Monza durante il mandato. da ricordare anche Gianni Canova, critico cinematografico, Edoardo Scioscia, fondatore della catena Il libraccio, Roberto Zangrillo, primario ospedaliero al San Raffaele, Paolo Pilotto divenuto sindaco di Monza.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Frisi
Frisi